Castrato – in musica, cantante sottoposto a castrazione prima della pubertà, allo scopo di mantenere la voce acuta in età adulta
 Castrato – in gastronomia, taglio di carne derivato dalla pecora sottoposta a procedimento di castrazione.
 Castrato – simbolo araldico raffigurante l'animale privato degli organi genitali